Tenisový turnaj WTA HP Open 2009 se konal ve dnech 12. - 18. října v japonské Ósace, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Japan Women's Open
Tenis v Japonsku v roce 2009